

Patronyme 
Mauldin est un patronyme porté notamment par :

 Bill Mauldin (1921-2003), dessinateur de presse et caricaturiste américain ;
 Greg Mauldin (1982-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Michael Mauldin, producteur de musique et homme d'affaires.

Toponyme 

 Mauldin, une municipalité américaine située dans le comté de Greenville, en Caroline du Sud.